The Price of Silence ("il prezzo del silenzio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Price of Silence – film del 1914 diretto da Kenean Buel
 The Price of Silence – film del 1916 diretto da Joe De Grasse
 The Price of Silence – film del 1917 diretto da Frank Lloyd
 The Price of Silence – film del 1959 diretto da Montgomery Tully

Letteratura 
 Il prezzo del silenzio (The Price of Silence) – romanzo di Hugh Pentecost, n. 1919 de Il Giallo Mondadori
 Il prezzo del silenzio (The Price of Silence) – romanzo di Camilla Trinchieri del 2007

Musica 
 The Price of Silence – singolo dei Discharge del 1983